Az Úrvalsdeild 1966-os szezonja volt a bajnokság ötvenötödik szezonja. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub tizenharmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1966

1966
Izland 1